Frederik Oldenburg kan syfta på bland andra:

 Frederik Oldenburg (1767-1848), dansk ämbetsman
 Frederik Oldenburg (1828-1890), dansk politisk författare